Морриньюс:

 Морриньюс — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Гояс.
 Морриньюс — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара.